Denis Mikhaïlovitch Arkhipov - en russe  (Denis Mihajlovič Arhipov) - (né le  à Kazan en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé aux Ak Bars Kazan, il débute dans la Superliga en 1997. Il est repêché au ,  au total par les Predators de Nashville au repêchage d'entrée de 1998. Il part en Amérique du Nord deux ans plus tard et débute dans la Ligue nationale de hockey avec les Predators. Il a remporté la Coupe continentale 2008 avec le Ak Bars.

Carrière internationale 
Il a représenté la Russie au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1995-1996|| Itil Kazan|| Vyschaïa liga|| 15|| 8|| 10|| 18|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1996-1997|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 1|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1997-1998|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 29|| 2|| 2|| 4|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 34|| 12|| 1|| 13|| 22|| 9|| 2|| 3|| 5|| 6
|-
| 1999-2000|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 32|| 7|| 9|| 16|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| Admirals de Milwaukee|| LIH|| 40|| 9|| 8|| 17|| 11|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| Predators de Nashville|| LNH|| 40|| 6|| 7|| 13|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| Predators de Nashville|| LNH|| 82|| 20|| 22|| 42|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Predators de Nashville|| LNH|| 79|| 11|| 24|| 35|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Predators de Nashville|| LNH|| 72|| 9|| 12|| 21|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 45|| 9|| 6|| 15|| 28|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2005-2006|| Khimik Moskovskaïa Oblast|| Superliga|| 49|| 8|| 8|| 16|| 28|| 9|| 2|| 1|| 3|| 0
|-
| 2006-2007|| Blackhawks de Chicago|| LNH|| 79|| 10|| 17|| 27|| 54|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 56|| 10|| 18|| 28|| 22|| 9|| 1|| 3|| 4|| 6
|-
| 2008-2009|| Atlant Mytichtchi|| KHL|| 56|| 10|| 12|| 22|| 24|| 7|| 1|| 4|| 5|| 8
|-
| 2009-2010|| Neftekhimik Nijnekamsk|| KHL|| 55|| 14|| 15|| 29|| 48|| 4|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
|2010-2011|| Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012|| Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 54|| 9|| 17|| 26|| 60|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2012-2013 || HK CSKA Moscou || KHL || 8|| 0|| 1|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 8|| 1|| 1|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -

| 352|| 56|| 82|| 138|| 128|| -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international 

| 1999 || Russie junior|| CM junior || 7|| 5|| 2|| 7|| 4||  Médaille d'or
|-
| 2004 || Russie || CM || 7|| 2|| 1|| 3|| 12|| Dixième place
|-
| 2006 ||Russie || CM || 7|| 2|| 4|| 6|| 6|| Cinquième place

Références 

Naissance en mai 1979
Joueur international russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Predators de Nashville
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur des Predators de Nashville
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Admirals de Milwaukee (LIH)
Joueur du Khimik Moskovskaïa Oblast
Joueur de l'Atlant Mytichtchi
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Attaquant de hockey sur glace